Mottley ist der Familienname folgender Personen:

 Mia Amor Mottley (* 1965), barbadische Politikerin, Premierministerin von Barbados
 Wendell Mottley (* 1941), Sprinter, Politiker, Minister und Institutsgründer aus Trinidad und Tobago